Маринковић (Гајица: Marinković) је српско и хрватско презиме. То је патроним и значи син Маринка.

Познати људи 
 Александар Маринковић (1949—2018), српски ватерполиста 
 Богољуб Маринковић (1935– ), српски математичар
 Бранислав Маринковић (1887–1964), српски штампар, издавач и уредник новина
 Вања Маринковић (1997– ), српски кошаркаш
 Венијамин Маринковић (1909–1941), учесник Народноослободилачке борбе
 Војислав Маринковић (1876–1935), српски економиста и политичар
 Војислав Маринковић (1911–2004), српски ликовни уметник фотографије, фотографски писац и критичар
 Димитрије Маринковић (1835–1911), српски правник и политичар
 Драган Маринковић Маца (1968– ), српски глумац и водитељ
 Драган Маринковић (1950– ), српски редитељ
 Драгана Маринковић (1982– ), српска одбојкашица
 Зоран Маринковић (1966– ), српски мултидисциплинарни уметник
 Иван Маринковић (1993– ), српски кошаркаш
 Иван Маринковић Славко (1905–1943), народни херој Југославије
 Јован Маринковић Иво (1913–1944), учесник Народноослободилачке борбе
 Јосиф Маринковић (1851–1931), српски композитор и хоровођа
 Марко Маринковић (1964– ), српски редитељ
 Михаило Маринковић (1900–1919), француски пилот српског порекла
 Нада Маринковић (1921–1998), југословенска новинарка и књижевница
 Ненад Маринковић (1977– ), српски оперски певач и тенор
 Павле Маринковић (1866–1925), српски правник, политичар, публициста и дипломата
 Снежана Маринковић (1950– ), српски археолог
 Соња Маринковић (1916–1941), револуционарка и учесница Народноослободилачке борбе
 Томислав Маринковић (1949– ), српски књижевник
 Вук Маринковић (2008- ),најјачи Маринковић који је икада рођен

Види још 
 Војислав Маринковић (вишезначна одредница)
 Кућа у којој је живео Венијамин Маринковић
 Награда Станислав Сташа Маринковић
 Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић Пожаревац

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена